Вілорі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Безансона, 13 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вілорі на сайті французького Національного інституту географії
 Вілорі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілорі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілорі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілорі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона